Lista portów lotniczych w Słowenii, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Aircraft Charter World
 
 World Aero Data
 A-Z World Airports
 FallingRain.com
 FlightMap Slovenia

 
Słowenia